Kazimierz Wasilewski (zm. 1715)
 Kazimierz Wasilewski (zm. 1929)